Pico eller Piko har flere betydninger:
 Piko (modeltog) - Tysk producentent af modeltog
 Piko- - SI-præfiks
 Pico (teksteditor)
 Pico Ø - ø i Azorerne
 Boku no Pico - Japansk animeserie
 Pico (by) - en italiensk by i regionen Lazio i Italien